Рейштейн (, ) — небольшой городок на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края.

Четвёртый самый маленький город в Чешской Республике по численности населения.

Расположен в районе горного хребта Шумава на реке Лосенице в 31 км к юго-западу от Страконице.

Население  
Население на 1 января 2022 года составляло — 239 человек.

История 

Первое письменное упоминание о поселении датируется 1347 годом . Первоначальное Рейштейн был основан недалеко от золотых месторождений на реке Отава, позже здесь началась добыча золота. В 1360—1365 годах император Священной Римской империи Карл IV построил севернее королевский замок Кашперк. В 15 веке здесь эксплуатировалось 40 карьеров, добыча золота осуществлялась на небольшой глубине. До 16 века Рейштейн считался городом.

Достопримечательности  
 Костёл Святого Варфоломея, построенный в 1570 году и перестроенный в 1792 году.
 Дом стеклодува Максимилиана фон Шпауна в стиле модерн по проекту венского архитектора Леопольда Бауэра .
 Городской фонтан на рынке

Примечания

Ссылки 
Сайт Рейштейна

Города Пльзенского края